

Onomastica
 Pasquino – variante del nome di persona Pasqua

Persone
Pasquino da Montepulciano – scultore e architetto italiano
Gianfranco Pasquino – politologo e politico italiano.
 Raimondo Pasquino

Altro
Pasquino – celebre statua parlante di Roma, divenuta figura caratteristica della città fra il XVI ed il XIX secolo
Pasquino – personaggio avvelenato, nel Decameron, Giornata IV, Novella 7: La Simona ama Pasquino; sono insieme in uno orto, Pasquino si frega a'denti una foglia di salvia e muorsi.
Il Pasquino – giornale satirico di Torino, edito dal 1856 al 1929

Pagine correlate
Pasquini

Altri progetti